

Patronyme 
Le nom de Paget est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alfred Paget (1879-1925), acteur britannique ;
 Alfred Paget (1887-1968), homme politique français ;
 Sir Bernard Paget (1887-1961), officier supérieur de la British Army ;
 Charles Paget (1778-1839), vice-amiral et homme politique britannique ;
 Charles Paget (1799-1873), député britannique ;
 Charles Paget (1885-1947), aristocrate et pair britannique ;
 Clara Paget (née en 1988), actrice britannique ;
 Debra Paget (1933-), actrice américaine ;
 Sir Edward Paget (1775-1849), général britannique ;
 George Edward Paget (1809-1892), médecin britannique ;
Henri Paget, organiste, musicien
 Henry William Paget (1768-1854), lord Uxbridge, militaire britannique, il commande la cavalerie à la bataille de Waterloo ;
 Jake H Pagett (1959-), illusionniste et musicien français ;
 Sir James Paget (1814-1899), médecin britannique, il a donné son nom à la maladie de Paget et à la maladie de Paget du sein ;
 Jean-Baptiste Paget-Pontus (1798-1880), poète et collectionneur français, fondateur du musée d'Auxonne ;
  Joseph-Marie Paget (1727-1810), dernier évêque de Genève ;
 Marie-Ève Paget (née en 1994), joueuse française de basket-ball ;
 Reginald Paget (1908-1990), homme politique britannique ;
 Sidney Edward Paget (1860-1908), illustrateur britannique de l'époque Victorienne, créateur de l'image de Sherlock Holmes ;
 Stephen Paget (1855-1926), chirurgien britannique, fils de l'anatomo-pathologiste Sir James Paget ;
 William Paget (1506-1563), premier baron Paget de Beaudesert.

Toponyme 
 Mont Paget, Géorgie du Sud ;
 La paroisse de Paget aux Bermudes.

Sciences 
 Maladie de Paget
 Maladie de Paget du sein
 Maladie de Paget extramammaire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme